Plaats in Indonesië
Batu Belubang (Pangkalan Baru), een plaats in het regentschap Bangka Tengah van de provincie Bangka-Belitung
Batu Belubang (Senayang), een plaats in het regentschap Lingga van de provincie Riouwarchipel